Toponímia:
 Espanya:
 Salas (Astúries), concejo d'Astúries
 Salas Altas, municipi aragonès a la província d'Osca 
 Salas Bajas, municipi aragonès a la província d'Osca 
 Salas de Bureba, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Salas de los Infantes, municipi de la província de Burgos, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 França:
 Salas (Alts Pirineus), municipi francès a la regió de Migdia Pirineus
 Salas (Droma), municipi francès 
 Salas (Gironda), municipi francès a la regió d'Aquitània
 Salas (Òlt i Garona), municipi francès a la regió d'Aquitània
 Salas (Pirineus Atlàntics), municipi francès a la regió d'Aquitània
 Salas (Tarn), municipi francès a la regió de Migdia-Pirineus
 Salas d'Ador, municipi al departament dels Alts Pirineus i a la regió de Migdia-Pirineus)
 Salas d'Armanhac, municipi al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Salas d'Aude, municipi al departament de l'Aude (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Salas de Baura, municipi al departament de Pirineus Atlàntics (regió d'Aquitània)
 Salas de Belvés, municipi al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Salas e Corbatièrs, municipi del departament francès de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Salas d'Èrs, municipi al departament de l'Aude (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Salas de Garona, municipi del departament de l'Alta Garona (regió Migdia-Pirineus)
 Eras Salas, municipi al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Las Salas de Castilhon, municipi al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània)
 Las Salas del Comtal, municipi al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Las Salas de Curanh, municipi al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Las Salas de Gardon, municipi al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Lei Salas de Verdon, municipi francès al departament del Var (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Las Salas la Vau Guion, municipi francès al departament de l'Alta Viena (regió del Llemosí)
 Cantó de Salas d'Èrs, cantó francès al departament de l'Aude (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Cantó de Las Salas de Curanh, cantó francès al districte de Millau (departament d'Avairon)
 Biografies:
 Bonaventura Salas i Bofarull (Reus, segle XVIII), sacerdot
 Ada Salas
 Francesc Xavier Salas Santos (Deià, 1961), polític
 Francisco Salas o Francisco Lleroa y Salas (Granada, 1812 - Madrid, 1875), cantant espanyol
 Francisco Javier de Salas González (Madrid, 1871 - Paracuellos de Jarama, 1936), militar espanyol
 Gerard de Salas (Salas de Cadohn, Dordonya, ~1055 - Abadia de Châtelliers, 1120), eremita i monjo benedictí venerat com a beat 
 Joan Salas i Anton (Sabadell, Vallès Occidental, 1854 - Barcelona, 1931), cooperativista i polític
 José Marcelo Salas Melinao (Temuco, 1974), futbolista xilè
 Josep Salas Santos (Deià, Mallorca, 1956), polític
 Josep de Salas i Bojadors (? - Palma, 1831), militar i polític mallorquí
 Juan de Salas, escultor renaixentista de començaments del segle XVI
 Manuel Salas Palmer (?- 1898), empresari i polític eivissenc.
 Manuel Salas i Sureda (Palma, 1880-1942), industrial, financer i polític mallorquí
 Margarita Salas Falgueras (Caneiru, Astúries, 1938–2019), bioquímica espanyola
 Pere Salas (Pollença, 1963), historiador
 Ramon Salas i Ricomà (Tarragona, 1848-1926), arquitecte català
 Víctor Salas Baños (Morón de la Frontera, 1980), futbolista andalús
 Xavier de Salas Bosch (Barcelona, 1907 - Madrid, 1982), historiador de l'art